A Equipe suíça representa a Suíça na Fed Cup de tênis. Atualmente compete no Grupo Mundial.

Historia 
A Suíça competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1963. Seus melhores resultados foram 1 vice (1998).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Suíça da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis